Канавиейрас () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Юг штата Баия. Входит в экономико-статистический микрорегион Ильеус-Итабуна. Население составляет 37 002 человека на 2006 год. Занимает площадь 1375,556 км². Плотность населения — 26,9 чел./км².

На территории муниципалитета река Риу-Парду впадает в Атлантический океан.

Праздник города — 25 мая.

История 
Город основан 13 декабря 1832 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 83 765 616,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2312,05 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,639 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический.

Муниципалитеты штата Баия